

Pessoas 
 Davie Irons

Localidades 
 Davie (Flórida)
 Condado de Davie

Desambiguação
Desambiguações de topônimos